40-й чемпионат СССР по футболу был разыгран со 2 апреля по 14 ноября 1977 года. Победителем стало киевское «Динамо» (восьмой чемпионский титул).

По итогам прошлого сезона высшую лигу покинули московский «Спартак» и минское «Динамо», вместо них в неё вошли бакинский «Нефтчи» и «Кайрат» из Алма-Аты. Первый круг с 21 очком выиграло киевское «Динамо», которое в то время было базовым клубом СССР. Во второй половине чемпионата ему удалось сохранить лидерство. В итоге киевское «Динамо» завоевало первое место, тбилисское «Динамо» — второе, замкнуло тройку призёров московское «Торпедо».

44,59 % матчей завершились вничью — рекорд чемпионатов СССР. По 17 матчей с ничейным результатом завершили: московское «Динамо», «Кайрат», «Нефтчи» и ЦСКА; «Шахтер» — 16, киевское «Динамо» — 15. По версии футбольного историка Акселя Вартаняна, подобное количество ничейных результатов объяснялось большим количеством договорных матчей. С 1978 года Федерация футбола СССР установила лимит на количество ничьих.

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

5 футболистов забили по 7 голов.

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Динамо» Киев

Старший тренер: Валерий Лобановский

«Динамо» Тбилиси

Старший тренер: Нодар Ахалкаци

«Торпедо»

Старший тренер: Валентин Иванов

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1977
1977